Паразит — организм, живущий за счёт другого организма.
 Паразит, или , — человек, живущий на чужие средства, за счёт чужого труда, тунеядец.

Художественные произведения 
 «Паразит» — сатирический произведение Лукиана Самосатского II века н.э.
 «Паразит» — роман Артура Конан Дойля, вышедший в 1894 году.
 «Паразит» — американский фантастический фильм ужасов 1982 года, режиссёр Чарльз Бэнд.
 «Паразит» — американский фантастический фильм ужасов 1997 года, режиссёр Энди Фрёмке.
 «Паразит» — британский фантастический фильм ужасов 2004 года, режиссёр Эндрю Прендергаст.
 «Паразиты» — южнокорейский драматический фильм 2019 года, режиссёр Пон Чжун Хо.
 Паразит — суперзлодей в комиксах о Супермене.
 «Паразит» — манга и аниме.

См. также 
 Слова-паразиты